El Torneig de Nova York 2019, també conegut com a New York Open 2019, és una competició tennística disputada sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La segona edició del torneig es va disputar entre el 9 i el 17 de febrer del 2019 al Nassau Veterans Memorial Coliseum de Uniondale, Nova York, Estats Units.

El tennista local Reilly Opelka va guanyar el primer títol individual de la seva carrera. En el partit de semifinals que va disputar contra el seu compatriota John Isner van batre el rècord de serveis directes en un partit de tres sets amb un total de 81 (43 Opelka i 38 Isner), superant l'anterior marca de 71.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

ATP Tour 2019

Competicions tennístiques estatunidenques
Esport a Nova York